

Astronomia 
Love – cratere lunare

Cinema 
 Love – film del 1919 diretto da Roscoe Arbuckle
 Love – film del 1920 diretto da Wesley Ruggles
 Love – cortometraggio del 1924 diretto da Billy West
 Anna Karenina (Love) – film del 1927 diretto da Edmund Goulding e John Gilbert
 Love – film del 1982 diretto da Annette Cohen, Nancy Dowd, Liv Ullmann e Mai Zetterling
 Love – film del 1991 diretto da Suresh Krishna
 Love () – film del 1999 diretto da Lee Jang-soo
 Love – film del 2008 diretto da Riingo Banerjee
 Love – cortometraggio del 2008 diretto da David Färdmar
 Love – film del 2011 diretto da William Eubank
 Love – film del 2015 diretto da Gaspar Noé

Letteratura 
Love – romanzo di Angela Carter del 1971
Amore (Love) – romanzo di Toni Morrison del 2003

Musica

Case discografiche 
Love – casa discografica italiana

Artisti 
Love – gruppo musicale rock statunitense

Album, singoli e brani 
 Love – album di Rosemary Clooney del 1963
 Love – album dei Love del 1966
 Love – album di Bobby Solo del 1975
 Love – singolo di John Lennon del 1982
 Love – album dei Cult del 1985
 Love – album degli Aztec Camera del 1987
 Love – album di Brigantony del 1990
 Love – album di Thalía del 1992
 Love – singolo di Ayumi Hamasaki del 1999
 Love – singolo di Musiq Soulchild del 2000, dall'album Aijuswanaseing
 Love (LØVE) – album di Mika Nakashima del 2003
 Love – album dei Juliana Theory del 2003
 Love – album dei DramaGods del 2005
 Love – album di Foetus del 2005
 Love – raccolta dei Beatles del 2006
 Love – singolo di Keyshia Cole del 2006
 Love – album dei K-Ci & JoJo del 2008
 Love – album degli Inhabited del 2008
 Love – album dei Boyz II Men del 2009
 Love – singolo di Sasha Son del 2009
 Love – album dei Flipper del 2009
 Love – singolo di Inna del 2009
 Love – brano rappresentante la Lituania all'Eurovision Song Contest 2009, interpretata da Sasha Son
 Love – album degli Angels & Airwaves del 2010
 LOVE – mini-album di Ayumi Hamasaki del 2012
 Love – album degli Arashi del 2013
 Love – singolo dei Sonata Arctica del 2014
 Love – album di Giovanni Allevi del 2015
 Love (LOVE.) – singolo di Kendrick Lamar del 2017
 Love – singolo di Lana Del Rey del 2017
 Love – singolo di Sebastiàn Yatra e di Gianluca Vacchi del 2018
 Love – album di Michael Bublé del 2018
 Love – album degli Thegiornalisti del 2018
 LØVE – album di Mika Nakashima del 2003
 Love? – album di Jennifer Lopez del 2011
 L.O.V.E. – singolo di Ashlee Simpson del 2005
 L-O-V-E – singolo di Nat King Cole del 1965
 L-O-V-E – album di Nat King Cole del 1965

Persone

Love
Alexis Love – attrice pornografica e modella statunitense
Angelina Love – wrestler canadese
Augustus Edward Hough Love – matematico britannico
Bessie Love – attrice britannica
Bob Love – cestista statunitense
Brandi Love – attrice pornografica e modella statunitense
Brianna Love – attrice pornografica statunitense
Christine Love – autrice di videogiochi canadese
Courtney Love – cantante e attrice statunitense
Darris Love – attore statunitense
Darlene Love – cantante e attrice statunitense
Davis Love III – golfista  statunitense
DeMarcus Love – giocatore di football americano statunitense
Iris Love – archeologa statunitense
Jim Love – ex rugbista e allenatore di rugby neozelandese
Joanne Love – calciatrice scozzese
John Love – pilota automobilistico zimbabwese
Kevin Love – cestista statunitense
Kyle Love – giocatore di football americano statunitense
Mia Love – politica statunitense
Mike Love – cantautore statunitense
Montagu Love – attore britannico
Nick Love – regista e scrittore britannico
Reggie Love – politico e funzionario statunitense
Shy Love – attrice pornografica portoricana
Stan Love – cestista statunitense
Stanley Love – astronauta statunitense
Steven Love – attore statunitense
Tabitha Love  pallavolista canadese
Toby Love – cantante statunitense
Vágner Love – calciatore brasiliano

Löve
Áskell Löve – botanico islandese
Doris Löve – botanica svedese

Televisione 
Love – serie televisiva del 2016 creata da Judd Apatow